(767) Бондия () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу B и входит в состав семейства Фемиды. Был обнаружен 23 сентября 1913 года американским астрономом Джоэлом Меткалфом в обсерватории города Уинчестер и назван в честь американских астрономов Уильяма Бонда и его сына Джорджа Бонда.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Фемиды
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом